MJP Racing Team Austria (anciennement World RX Team Austria ) est une écurie de sport automobile créée par le pilote et entrepreneur autrichien Max Pucher. L'équipe est engagé en championnat du monde de rallycross FIA depuis 2015, et utilise des Ford Fiesta développées à l'origine par Stohl Racing puis en interne à partir de 2016.

Résultats

FIA World Rallycross Championship

Supercar

FIA European Rallycross Championship

Supercar

Références

Liens externes 
 MJP Racing Team Austria sur le site du championnat du monde de rallycross

Rallycross